Miami é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Miami (Indiana)
 Condado de Miami (Kansas)
 Condado de Miami (Ohio)

Existe ainda o:
 Condado de Miami-Dade, na Flórida

Desambiguações de topônimos